Гран-при Италии 1977 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 11 сентября 1977 года на трассе Монца.

Это был последний Гран-при для автомобилей BRM. Команда, участвовавшая в чемпионате мира с 1951 года, в своём последнем участии в Больших призах не смогла пройти квалификацию. Марио Андретти выиграл четвёртую гонку в сезоне, а финишировавший вторым Лауда практически обеспечил себе титул чемпиона мира. Конкурент Лауды Джоди Шектер сошёл из-за поломки двигателя, а ещё один выход из строя силового агрегата на машине Бруно Джакомелли привёл к тому, что на масле, разлитом из сгоревшего двигателя машины итальянца, поскользнулись и вылетели с трассы Риккардо Патрезе и Карлос Ройтеман.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-9 Джоди Шектер

10-52 Марио Андретти

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии